Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wally Masur e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Omar Camporese e Goran Ivanišević 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (semifinali)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (finale)
 Wally Masur /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Kevin Curren /  Stefan Kruger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1991